

Astronomia
Carena – costellazione
Nebulosa della Carena – nebulosa della Via Lattea

Botanica
Carena – struttura formata da due petali anteriori (o foglie) che, più o meno uniti, somigliano alla carena di una nave.

Geografia

Svizzera
Carena – frazione di Bellinzona

Persone
Angelo Paolo Carena (1740-1769) – storico italiano
Anna Carena, nome d'arte di Giuseppina Galimberti (1899-1990) – attrice italiana
Carlo Carena (1925) – traduttore, insegnante e critico letterario italiano
Esther Carena, nata Franziska Lucia Pfeiffer (1898-1972) – attrice e costumista tedesca
Felice Carena (1879-1966) – pittore italiano
Giacinto Carena (1778-1859) – naturalista e linguista italiano
Marco Carena (1957) – cantautore italiano
Maria Carena (1891-1966) – cantante lirica italiana

Altro
Carena – punto in cui la trachea si biseca nei due bronchi
Carena – parte immersa dello scafo di un natante
Carenatura o carena – rivestimento esterno delle moto